Caledon, ville de la région d'Overberg, dans la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud.
 Caledon, municipalité ontarienne, au Canada.
 Caledon, rivière coulant dans le Sud-Est de l'Afrique australe.

Voir aussi 
 Dufferin—Caledon, circonscription électorale fédérale en provinciale en Ontario